С маршалом Тито () — песня югославских партизан времён Второй мировой войны, посвящённая верховному главнокомандующему Народно-освободительной армии Югославии Иосипу Брозу Тито. Де-факто являлась гимном партизанского движения Югославии. Музыку к песне написал дирижёр Оскар Данон, слова — Владимир Назор. Впервые песню исполнили в ноябре 1943 года на Втором съезде Антифашистского веча Народного освобождения Югославии.

Текст 

 Изначально, по словам Оскара Данона, песня начиналась словами «Уз Тита и Стаљина, два јуначка сина» ().

Перевод 

 Кулаки, поднятые вверх, о которых говорится в песне — партизанское приветствие «Рот Фронт».
 Упоминание фразы о готах и славянах — ответ на теорию готского происхождения хорватов и боснийцев, которая была популярной в Третьем Рейхе и являлась основой идеологии в Независимом государстве Хорватии.

Примечания

Ссылки 
 

Песни Второй мировой войны
 
Иосип Броз Тито
Песни на сербском языке
Песни на хорватском языке
Песни 1940-х годов